Здесь представлен список правителей Шри-Ланки.

Легенда 

 «‎Первый сын» ‎— первый по старшинству сын;  «‎Второй сын» ‎— второй по старшинству сын;   «‎Третий сын» ‎— третий по старшинству сын и т. д. То же самое с внуками, правнуками и прочее;
 Там, где нет приставки «г. до н. э.» или «г. н. э.» — имеется в виду год нашей эры;
 Пустая клетка «Связь с одним из предыдущих царей» =  «Связь не установлена»;

Правители Царства Тамбапани

Правители Царства Анурадхапура 

Списки правителей Азии
История Шри-Ланки